Гран-при Испании 2012 года (официально Formula 1 Gran Premio de España Santander) — автогонка, этап чемпионата мира «Формулы-1», который прошёл с 11 по 13 мая 2012 года на трассе «Каталунья».

Победа гонщика Williams Пастора Мальдонадо (предыдущая первая победа — Нико Росберг, Гран-при Китая 2012 года; следующая первая победа — Даниель Риккьярдо, Гран-при Канады 2014 года) на Гран-при Испании стала первым подобным достижением для представителей Венесуэлы за всю историю Формулы-1. Команда Williams прервала серию гонок без побед, длившуюся с Гран-при Бразилии 2004 года, когда Хуан-Пабло Монтойя выиграл финальную гонку сезона, завоевав 113-ю победу в истории британской команды. Второе место в гонке завоевал Фернандо Алонсо (Ferrari). Бронзовым призёром стал Кими Райкконен (Lotus).

Свободные заезды 
В первой сессии свободных заездов были заявлены четверо резервных гонщиков: в Force India заменили ди Ресту на Жюля Бьянки, в Williams Сенну на Валттери Боттаса, Дани Клос заменил в HRT Картикеяна, а за рулем автомобиля команды Caterham дебютировал в свободных заездах Александр Росси, заменив Ковалайнена.

Резервные гонщики

Квалификация 
После завершения быстрого круга, по результатам которого Льюис Хэмилтон показал лучшее время, гонщик команды McLaren остановил машину на трассе. Как выяснилось после квалификации, причиной остановки стали не возникшие технические проблемы, а недостаточное количество топлива (согласно регламенту, команда обязана заливать такое количество топлива, чтобы гонщик мог вернуться в боксы и сдать необходимое его количество для анализа). Из-за ошибки команды, которая залила недостаточно топлива в последней сессии квалификации, Хэмилтон лишился поул-позиции и был дисквалифицирован из протокола квалификации.

У нас не было другого выбора. Если мы находим нарушение правил, то оно касается всей сессии, а не только её части. Квалификация состоит из трех частей. Если бы мы оштрафовали Хэмилтона потерей 10 мест на старте, то в будущем кто-нибудь из гонщиков рискнул бы участвовать в борьбе за позиции с меньшим количеством топлива в надежде на то, что избежит проверки.

(директор гонки Чарли Уайтинг в интервью немецкому Auto Motor und Sport)

Хэмилтон вынужден был стартовать в Гран-при с последней, 24-й стартовой позиции, что стало худшим подобным достижением в карьере британского гонщика.

 1.Хэмилтон исключен из квалификации из-за недостаточного веса. Тем не менее, он допущен к старту и будет стартовать последним.
 2.Картикеян допущен к старту по решению стюардов, с учетом времени в третьей части свободных заездов.

Гонка 

|-
! colspan=12|Ссылка
|}
 1. В первом повороте на 13-м круге гонке Михаэль Шумахер врезался в Бруно Сенну. По окончании гонки стюарды сочли Михаэля виновным и наказали потерей 5 мест на следующей гонке в Монако.

После гонки 
После гонки стюарды, разобрав столкновение автомобилей Шумахера и Сенны, пришли к выводу, что виновником столкновения является Михаэль Шумахер, который не справился с управлением на торможении, из-за чего и наехал сзади на автомобиль Сенны. И по решению стюардов — Шумахер наказан потерей пяти стартовых позиций на следующем Гран-при (который должен пройти в Монако). Сам Михаэль так прокомментировал этот инцидент:

«Очевидно, я не доволен тем, как прошла гонка, потому что сегодня я мог заработать много очков. Я понимаю, что в повторе не просто рассмотреть, что случилось во время инцидента. С моей точки зрения произошло следующее: он [Сенна]сместился вправо, чтобы защитить внутреннюю траекторию, но затем, внезапно, перед самым торможением, сместился влево. В момент торможения мы оказались в одной точке, и у меня не оставалось времени, чтобы среагировать и избежать контакта. Обидно, но больше ничего не остается, как сосредоточиться на следующей гонке».

Пожар в боксах команды Williams 

После гонки в боксах команды Williams произошло возгорание. В этот самый момент руководитель команды Фрэнк Уильямс произносил поздравительную речь, адресованную команде — по случаю победы в гонке Пастора Мальдонадо. В результате начавшегося пожара несколько работников пит-лейн получили ранения. Позднее руководство команды «Уильмс» заявило, что первичное возгорание произошло в топливной зоне. В результате пожара четыре члена команды были отправлены в медицинский центр при автодроме. Позднее троих перевели в местный госпиталь, а одного выписали.
FIA, в свою очередь, сообщила, что всего из-за пожара в медицинский центр при автодроме был отправлен 31 человек (из разных гоночных команд), 7 из которых позднее были переведены в местный госпиталь.

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Комментаторский дебют на российском ТВ 
Начиная с этого Гран-при вместе с Алексеем Поповым на протяжении гоночного уик-энда стала работать выпускница ВГИК Наталья Фабричнова.

Примечания

Ссылки 
 
 

 Диаграмма гонки
 График покруговки
 Сравнение гонщиков (время на круге, отрывы, пит-стопы, составы резины)
 Статистика обгонов

Гран-при Испании